Maurizio Pozzi ist der Name folgender Personen:

* Maurizio Pozzi (Skilangläufer) (* 1970), italienischer Skilangläufer
 Maurizio Pozzi (Musiker) (* 1974), Schweizer Musiker, Musikproduzent und Songwriter